Такмичење у бацању диска у мушкој конкуренцији на 21. Европском првенству у атлетици за јуниоре 2011. у Талину Естонија одржано је 23. и 24. јула 2011. на Kadriorg Stadium-у.

Титулу освојену у Новом Саду 2009, није бранио Микита Нестеренко из Украјине јер је прешао у млађе сениоре.

Земље учеснице 
Учествовала су 28 такмичара из 17 земаља.

  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (2)
  (2)
  (1)
  (3)
  (3)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (2)

Квалификациона норма

Освајачи медаља

Рекорди

Најбољи резултати у 2011. години 
Десет најбољих европских атлетичара у бацању диска у 2011. години је пре почетка светског првенства (21. јула 2011) заузимало следећи пласман.

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на ЕП 2011.

Сатница

Резултати 
,

Квалификације 

Квалификације су одржане 23. јула 2011. године. Квалификациона норма за финале износила је 57,20 метара (КВ) коју су испунили 5 такмичара а 7 се пласирало на основу резултата (кв). 
Почетак такмичења: група А у 9:30, група Б у 10:40.

Финале 
Финале је одржано 24. јула 2011. године у 15:00.

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати 2011. (стране од 404 до 420)
 Комплетни резултати на сајту ЕАА

Европско првенство у атлетици за јуниоре 2011.
Бацање диска на Европском првенству у атлетици за јуниоре